Kongshavn steht für:

 Kongshavn (Tromøy), Ortschaft auf Tromøy, Schweden

Kongshavn ist der Familienname folgender Personen:

 Gudmund Taksdal Kongshavn (* 1991), norwegischer Fußballspieler
 Harry Kongshavn (1899–1969/1970), norwegischer Schachspieler
 Janne Kongshavn (* 1983), norwegische Beachvolleyballspielerin